Константин Тыртов:
 Тыртов, Константин Андреевич (1922—1998) — советский киноактёр; мастер дубляжа.
 Тыртов, Константин Петрович (1845—1906) — генерал-лейтенант.